Цзян Хуэйхуа (род. 22 января 1998 года) - Китайская тяжелоатлетка, трёхкратная чемпионка мира 2015, 2019 и 2022 годов, чемпионка летних юношеских Олимпийских игр 2014 года.

Карьера 
Она начала заниматься спортом в 2008 году в Фучуане, Китайской Народной Республике.

На II летних юношеских Олимпийских игр 2014 года в весе до 48 кг завоевала чемпионский титул. 

На чемпионате мира 2015 года в Хьюстоне, спортсменка завоевала золотую медаль в весовой категории до 48 кг, взяв вес 198 кг. 

В начале ноября 2018 года на чемпионате мира в Ашхабаде, китайская спортсменка, в весовой категории до 48 кг., завоевала абсолютную серебряную медаль, взяв общий вес 206 кг. И в упражнение рывок и в толчке также она была второй.

На предолимпийском чемпионате мира 2019 года, который проходил в Таиланде, китайская спортсменка завоевала титул чемпионки мира в весовой категории до 49 кг. Общий вес на штанге 212 кг. В упражнении рывок она стала второй (94 кг), в толкании завоевала малую золотую медаль (118 кг).

На чемпионате мира 2022 года в Боготе, в Колумбии в категории до 49 кг завоевала золотую медаль по сумме двух упражнений с результатом 206 кг, также в её копилке малые золотые медали в отдельных упражнениях.

Примечания

Ссылки 
 Цзян Хуэйхуа на сайте IWF

Тяжелоатлеты Китая
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике